Rovigo kan syfta på:

Geografi

Algeriet 

 Bougara (ort), Blida,

Italien 

 Rovigo, kommiun, Veneto, Provincia di Rovigo, 
 Rovigo (provins), provins, Veneto, 

Robotskapade Algerietförgreningar